Гејтсвил има више значења:
 Гејтсвил (Тексас)
 Гејтсвил (Северна Каролина)